Glambecksee steht für:

 Glambecksee (Crivitz), See im Stadtgebiet von Crivitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Glambecksee (Kieve), See in der Gemeinde Kieve im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Glambecksee (Krackow), See in der Gemeinde Krackow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Glambecksee (Krakow am See), See im Stadtgebiet von Krakow am See im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Glambecksee (Templin), See im Stadtgebiet von Templin im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Glambecksee (Vielitzsee), See in der Gemeinde Vielitzsee im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg